Evangelion peut faire référence à :

 Evangelion, un album du groupe de black metal Behemoth paru en 2009
 Neon Genesis Evangelion, un anime japonais réalisé par Hideaki Anno du studio Gainax